Данська традиційна музика (данська мова: spillemandsmusik) - це музичний жанр, що має свої коріння в домодерній Данії. У цьому періоді було поширеним для міст мати одного чи декількох музикантів (данською: spilemand), які б грали на танцях, процесії та при певних ритуалах. У XVII-XVIII століттях професійні музичні вистави були монополізовані міськими музикантами, які також вирушили в сусідні сільські райони для виконання творів. Міські музичні та танцювальні стилі, часто з інших частин Європи, проникли в сільську місцевість і майже викорінили ранні стилі. Цей період також ознаменувався введенням скрипки як найважливішого інструменту та відмови від попередніх ланцюгових танців на користь парних. До 1900 року традиційна музика була загальноприйнятою музичною культурою Данії, але з посиленням урбанізації та поширенням класичної музики вона стала маргіналізованою в сільській місцевості [1].

Історія

Крізь Середньовіччя і до 19-го століття з'являються повідомлення про "ланцюгові танці", хрещення та обрядові танці, що супроводжуються трубами, барабанами та співом.

У 17-18 століттях по всій Данії практика музики була під монополією призначених міських музикантів (stadsmusikant), які з їхніми мандрівниками та учнями були єдиними музикантами, що їм дозволили грати за плату на певній території. Оскільки міський музикант навчався у місті, це означало, що придворні репертуари проникали в сільську місцевість, і в той час більшість областей не підтримували місцевих музичних традицій. Лише деякі райони, такі як Борнхольм і Амагер, ніколи не мали монополії, а деякі інші, такі як Fanø, зберігали місцеву традицію за домовленістю, згідно з якою місцеві музиканти орендували право виступати на острові від міського музиканта Рібе. Цей період також свідчить про появу скрипки як основного інструменту для танцювальної музики [2].

З 1500 р. Середньовічні ланцюгові танці були зміщені парними танцями. Найдавнішим відомим парним танцем в Данії є полька, адаптований варіант польського танцю, який був популярний у Швеції ще в 16 столітті. Передбачається, що полька переважала в данській сільській місцевості до другої половини 17 століття, а в 18 столітті це було найпоширенішим популярним танцем разом з менуетами. Ці польські танці, як правило, виконувалися у двох частинах. Часто в найстаріших рукописних книгах написана тільки перша частина, оскільки музикант імпровізував другу половину на підставі першої.

З кінця XVIII століття популярні були англомовні контрастні та квадратні танці. У 19-му столітті вальс став найпопулярнішим танцем у містах, після чого він був деякий час відомий у сільській місцевості. Інші типи танців початку ХІХ століття - хпос, райнлендєр, галоп, свіуріт та schottish, всі з яких були інтегровані в популярні танці англійського стилю, а пізніше розробили власні місцеві форми танцю. Близько 1850 року полька та мазурка ввійшли у популярний репертуар. Наприкінці XIX століття рання танцювальна традиція стала втрачати своє місце через сучасні танці з Англії, Південної Європи та Америки. [3] 

Щоб протистояти втраті традиційних танців, Асоціація сприяння народному танцю була заснована урядом у 1901 році. Вона функціонувала, зосереджуючись на збереженні популярних танців періоду 1750-1850 років. У перші десятиліття ХХ століття з'явилося чимало місцевих осередків таких товариств збереження, а в 1929 році їх було всього 16 000. Ці танцювальні асоціації мали гомогенізуючий вплив на популярні танці, створюючи стандартний репертуар данських народних танців, що їх часто танцювали в народній сукні. У відповідь на цей гомогенізуючий ефект фольклорних гільдій, неформальні танцювальні організації, які працюють над збереженням місцевих танцювальних традицій у неформальних обстановці, також були розроблені під назвою "Старий танець". Деякі сільські райони Данії, такі як Фаньо, Лаше, Ерре та частини Західної Ютландії, зберігали живі традиції танцювати ще з кінця 18 ст. До ХХ століття. [2] [5]

Примітки 

 1.Bæk 2006:11-44
 2.Koudal 1997
 3.Urup 1976
 4.Urup, Henning. "De danske polsk-danse." The Danish Polish-dances), and Dansk spillemandsmusiks forudssetninger: 80-94.
 5.Bæk 2006:20-34
 6.Bæk 2006:4-8

Посилання 

 Bæk, John. 2006. Dansk Spillemandsmusik 1660 – 1999 - med særligt henblik på spillestilen. MA thesis, University of Aarhus.[1] (in Danish)
 Koudal, Jens Henrik. 1997. "The impact of the 'Stadsmusikant' on Folk music" in Doris Stockmann & Jens Henrik Koudal (eds). 1997. Historical studies on folk and traditional music: ICTM Study Group on Historical Sources of Folk Music, conference report, Copenhagen, 24–28 April 1995. Museum Tusculanum Press
 Urup, Henning. 1976. ”Dansk spillemandsmusiks forudsætninger, kilder og særlige karaktertræk” in Musik og forskning 2, Copenhagen [2] (in Danish)
 Koudal, Jens Henrik Koudal. 2000. For borgere og bønder: stadsmusikantvæsenet i Danmark ca. 1660-1800. Museum Tusculanum Press

Музика Данії